

Anno 
 768 o 768 a.C.

Codici 
 768 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dearborn, nella Contea di Macomb, del Michigan

Matematica 
 768 – numero